Мара́т Тите́вич Канка́дзе (род. 18 мая 1972 года, Москва) — каскадёр, стантрайдер, мотоспортсмен.

Биография

От мопеда к мотоспорту 
Свой первый мотоцикл Марат построил сам. В пятом классе первые накопления он потратил на популярный в советские годы двигатель Д-6. Поставил его на велосипедную раму с велосипедными колёсами, подключил бак от бензопилы. С тех пор мототехника в жизни Марата присутствует постоянно. В середине 90-х он пересел с советских мотоциклов на японские. Спортивную карьеру Марат начал в 2004 году с шоссейно-кольцевых гонок на минибайках, занимал призовые места. Параллельно шли тренировки в стантрайдинге. В России этот спорт был не слишком развит, до многих приёмов и трюков приходилось доходить своим умом, взяв за образец американские и европейские видеоролики. Большинство стантрайдеров использует спортбайки, но Канкадзе выбрал лёгкий и послушный Yamaha WR400F на шоссейных колёсах. С тех пор супермото стал для него не просто спортивным снарядом, но и визитной карточкой. Уже через год после начала тренировок, в 2005 году, Марат принял участие в своих первых показательных выступлениях. Это был основной способ показать свои трюки широкой публике, поскольку соревнований по стантрайдингу в те годы практически не было. За свою спортивную карьеру Марат участвовал и продолжает участвовать в стант-шоу на территории России и за рубежом,,

Стантрайдинг 
Стантрайдинг долгое время не имел статуса спортивной дисциплины. Выступления проходили в формате шоу, баттлов, джемов. Канкадзе приложил большие усилия, чтобы превратить полуподпольное развлечение в полноценный спорт с официальными соревнованиями, упорядоченным судейством, подготовленными площадками. В 2008 году он принял участие в организации первого в истории чемпионата России и параллельно выступил там в качестве спортсмена. По приглашению Марата на соревнования прилетел из Калифорнии основатель легендарной команды 50 Stunt Райан Мур. В 2009 году в России прошли первые крупные международные соревнования, чемпионат Восточной Европы. Для российских спортсменов он стал хорошей возможностью обменяться опытом с зарубежными коллегами и повысить уровень мастерства. С тех пор крупные соревнования проходят в России на регулярной основе. Марат Канкадзе неоднократно занимал в них призовые места, При Мотоциклетной Федерации России работает комиссия по стантрайдингу. С 2017 года ее возглавляет Марат Канкадзе.

Команда Legend Stunt Team 
Стантрайдинг — не только спорт, но и шоу. Для него не нужна сложная инфраструктура, его можно проводить параллельно с массовыми мероприятиями самых разных видов. Поэтому показательные выступления являются важной частью стант-мира и обычно собирают больше зрителей, чем соревнования. В 2008 году Марат Канкадзе создал команду Legend Stunt Team. В неё вошли звёзды российского трюкового спорта на мототехнике разных видов. Команда выступает как на локальных мероприятиях, так и в рамках больших международных туров, в том числе Red Bull X-Fighters Exhibition Tour и Adrenaline Rush FMX Masters Tournado. Legend Stunt Team — первая российская команда, выступившая на этапах чемпионатов мира Formula 1, MotoGP, World Superbike, а также на крупнейших мировых мотовыставках EICMA (Милан, Италия) и Intermot (Кёльн, Германия).

Медийная активность 
Работа мотокаскадёра оказалась востребована в кино- и телепроектах. Марат Канкадзе выступал постановщиком и исполнителем мотоциклетных трюков в фильмах, сериалах и клипах. В его портфолио участие в проектах группы T.A.T.U, в фильмах «Жара»., «Барвиха», «Неваляшка-2». Также Марат снимался в спортивных проектах «На грани» и «Stuntriding in Moscow». Канкадзе — ведущий постоянной стант-рубрики в журнале «Мотоэксперт».

Мотошкола 
Марат Канкадзе — не только знаменитый спортсмен, но и опытный преподаватель. За 15 лет сотни мотоциклистов получили навыки безопасной и быстрой езды благодаря продуманной системе практических и теоретических занятий. В авторские курсы Марат вложил весь свой многолетний опыт, адаптированный для разных категорий водителей. В 2020 году на территории московского стадиона Лужники открылась мотошкола Марата Канкадзе. Марат с командой инструкторов обучает основам езды на мотоцикле, проводит курсы повышения водительского мастерства и спортивные мастер-классы. Партнёр школы — BMW Motorrad. Обучение проходит на мотоциклах BMW G 310 R, BMW F 900 R и BMW S 1000 RR последнего поколения.

Спонсоры 
Марат Канкадзе сотрудничает с крупными международными брендами, продвигающими свою продукцию с помощью экстремальных видов спорта:

Black Monster — американский гигант рынка энергетических напитков. В большинстве стран известен как Monster Energy. Сотрудничает с армией элитных атлетов.

NGK — японский производитель свечей зажигания и других электрокомпонентов для мотоциклов и автомобилей.

DC Shoes — легендарная обувь и одежда из США для спорта и повседневного ношения.

Motul — горюче-смазочные материалы и средства для ухода за мототехникой премиум-класса. Сделано во Франции.

Berg — российский дистрибьютор запчастей и сопутствующих товаров для авто- и мототехники. Официально представляет более ста брендов из разных стран.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Марата Канкадзе
 Официальный сайт команды Legend Stunt Team
 Страница Марата Канкадзе на сайте чемпионата Восточной Европы по стантрайдингу
 Страница Марата Канкадзе на сайте проекта Stuntex
 Интервью с Маратом Канкадзе на канале «Мотоэксперт»